Vassili Chtchelkalov (mort en 1610 ou 1611) : homme politique russe,
Andreï Chtchelkalov (mort vers 1597) : homme politique russe.